Flaminio Ponzio (1560-1613), architecte italien ;
 Giovanni Ponzio (mort en 1033), cardinal italien ;
 Jean-Michel Ponzio (né en 1967), auteur français de bande dessinée ;
 Leonardo Ponzio (né en 1982), footballeur argentin ;
 Melissa Ponzio (née en 1972), actrice américaine ;
 Nick Ponzio (1995-), athlète italien, spécialiste du lancer du poids.